Ерминия:

 Ерминия — руководство по иконописи
 Ерминия — женское имя греческого происхождения
 Эрминия — сарацинская царевна, персонаж поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим».

См. также
 Herminia (значения)

en:Erminia (disambiguation)